

Осипово — селище, Парабельський район, Томська область
 Осипово — присілок, Солнечногорський район, Московська область